Ériu — ирландский научный журнал, посвящённый изучению ирландского языка, как древнего, так и современного.

Основан в 1904 году как журнал Школы ирландского образования в Дублине. Когда в 1926 году Школа вошла в состав Ирландской королевской академии, академия взяла на себя издания журнала в том же формате и с тем же названием. Первоначально журнал публиковался ежегодно в двух частях, но после тома III издание двух частей начало занимать больше года, и некоторые тома датированы двумя годами (например, том IV — 1908—1910). Постепенно от этой практики отказались и сейчас журнал выходит в одном томе. В первые годы издания журнала к нему также публиковались приложения (например, издание Похищения быка из Куальнге); позднее издатели отказались от этой практики.

Первыми редакторами журнала были Куно Мейер и Д. Строн. Позднее журнал выходил под редакцией таких видных филологов и лингвистов, как Р. И. Бест, О. Бёргин, Э. Нотт, Т. Ф. О’Рахилли, Д. Грин. В настоящее время редакторами Ériu являются Р. Баумгартен, Л. Бретнах и Д. Мак-Манус. Издание журнала продолжается по настоящий момент, том LVIII выпущен в 2008 году. Статьи публикуются на английском или ирландском языке.

Примечания

Ссылки 
 Ériu на сайте Ирландской королевской академии
 History of the School of Celtic Studies: Background 
 Содержание томов I-XLVI (pdf) 
 Тома I—III в pdf

Кельтология
Лингвистические журналы
Филологические журналы
Исторические журналы
Древнеирландский язык
Ирландский язык
Ирландская королевская академия